Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2022 de l'US Open de tennis qui est disputé du 29 août au .

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain Reilly Opelka, du Bolivien Hugo Dellien, de l'Espagnol Pablo Andújar, du Français Gaël Monfils, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Serbe Novak Djokovic. Ils sont respectivement remplacés par Stefan Kozlov, Jack Sock, Fernando Verdasco, Hugo Grenier, Taro Daniel, Tim van Rijthoven et Corentin Moutet.

Pendant le tournoi 
Wu Yibing devient le premier joueur chinois de l'ère Open à remporter un match dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem en signant, qui plus est, la plus belle victoire de sa carrière face au  mondial Nikoloz Basilashvili.

Les Américains Taylor Fritz et Brandon Holt, tous les deux fils d'anciennes championnes - Kathy May (ex n°10 mondiale) et Tracy Austin (ex n°1 mondiale) - s'affrontent au premier tour, 44 ans après que leurs mères qui s'étaient opposées lors du deuxième tour du Tournoi de Philadelphie, en 1978.

Le  mondial Stéfanos Tsitsipás est battu dès le premier tour par le Colombien issu des qualifications, Daniel Elahi Galán.

L'Américain de 34 ans Sam Querrey annonce mettre un terme à sa carrière à l'issue de sa défaite au premier tour contre Ilya Ivashka.

Repêché des qualifications, Corentin Moutet parvient à se qualifier pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Casper Ruud devient le premier Norvégien de l'histoire à atteindre les huitièmes de finale de l'US Open.

Battu par Nick Kyrgios en huitièmes de finale, le tenant du titre Daniil Medvedev est assuré de ne plus être numéro un mondial à l'issue du tournoi. Cette place est disputée entre Casper Ruud et Carlos Alcaraz.

L'Américain Frances Tiafoe domine en quatre manche la tête de série numéro 2 Rafael Nadal, qui restait jusqu'alors invaincu en Majeur depuis le début de la saison, et se hisse pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem.

La rencontre dantesque entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en quart de finale devient le deuxième plus long match disputé à l'US Open après le cultissime Stefan Edberg / Michael Chang de 1992 (5h26). C'est finalement l'Espagnol qui remporte ce match en 5 sets et 5h15 de jeu, achevé à , soit le match le plus tardif joué à Flushing Meadows. Cette victoire permet à Carlos Alcaraz de se hisser pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. À 19 ans, il devient ainsi le plus jeune joueur à réaliser cette performance en Majeur depuis Rafael Nadal en 2005 et à New York depuis Pete Sampras en 1990.

Lauréat 
Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Casper Ruud. Il décroche son premier titre du Grand Chelem et monte à la première place du classement ATP à l'issue du tournoi, devenant à 19 ans et 4 mois le plus jeune joueur à atteindre la tête du classement ATP.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau du simple messieurs sur le site officiel du tournoi
 

2022
US Open Simple messieurs
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022